Айдын Мамедов
 Мамедов, Айдын Баламирза оглы (род. 1967) — азербайджанский историк, доцент.
 Мамедов, Айдын Исрафил оглы (1941—2003) — доктор экономических наук (1985), профессор (1987).
 Мамедов, Айдын Мирсалех оглы (1944—1991) — азербайджанский лингвист, критик, тюрколог.
 Мамедов, Айдын Юсиф оглы (1932—2022) — советский политик.